

Toponymie

 Szamocin est une ville de la Voïvodie de Grande-Pologne
 Szamocin est une gmina dont le siège est la ville ci-dessus.
 Szamocin est un village de la Voïvodie de Mazovie